Joe Looney est un nom pouvant désigner:

 (1942-1988), joueur américain de football américain
 (né en 1990), joueur américain de football américain

Voir aussi

Looney, Joe